Маузер је термин који може да се односи на:

Особе:
 Виљхелм Маузер — њемачки конструктор и организатор производње оружја;
 Паул Маузер — њемачки конструктор ватреног оружја;
 Љубиша Савић Маузер — командант српске специјалне бригаде „Гарда Пантери”;

Друго:
 Маузер — њемачка творница оружја;

Оружја:
 Маузер 98 — пушка произведена у фабрици „Маузер”;
 Маузер C96 — пиштољ конструисан у фабрици „Маузер” 1895. године;
 Маузер 98к или К98 Маузер — пушка произведена у фабрици „Маузер” 1935. године;
 Маузер HSc — пиштољ конструисан у фабрици „Маузер”;
 Маузер M1910 — пиштољ конструисан у фабрици „Маузер”;
 Маузер T-Gewehr — прво у историји противтенковско оружје;